

Cinema 
La donna di picche (The Queen of Spades) – film del 1949 diretto da Thorold Dickinson.
La donna di picche (La dame de pique) – film del 1965 diretto da Léonard Keigel.
La donna di picche (Pikovaja dama) – film del 1982 diretto da Igor' Fëdorovič Maslennikov.

Letteratura 
La donna di picche (Пиковая дама) – racconto di Aleksandr Puškin del 1834
La donna di picche – romanzo di Anton Giulio Barrili del 1909
La donna di picche – romanzo di Remo Bassini del 2019

Musica 
 La donna di picche brano musicale di Little Tony

Televisione 
La donna di picche – miniserie televisiva italiana del 1972

Pagine correlate 
La dama di picche